Bâsca poate fi:

Localități 
 Bâsca Rozilei, Buzău
 Bâsca Chiojdului, Buzău

Ape curgătoare 
 Râul Bâsca
 Râul Bâsca Chiojdului
 Râul Bâsca fără Cale
 Râul Bâsca Mare
 Râul Bâsca Mică
 Râul Bâsca Roziliei